Aaron Moorehead – ex giocatore di football americano statunitense
 Agnes Moorehead – attrice statunitense
 Emery Moorehead – ex giocatore di football americano statunitense